Repeater (album), le premier album studio de groupe américain de rock punk Fugazi
 Repeater (instrument), l'un des trois types d'instruments de percussion Nyabinghi